Playmate () — женщина-модель, представленная на развороте журнала Playboy как Playmate of the Month ().

На центральном развороте журнала помещается её фотография в стиле ню, а также краткая биография и основные данные, такие как дата рождения, рост, вес, размеры и пр. В конце каждого года из двенадцати Playmate of the Month выбирается одна Playmate of the Year () — PMOY.

В настоящее время в качестве приза PMOM получает $25 000, а PMOY — $100 000, а также автомобиль и мотоцикл. Кроме того, PMOY обычно выбираются для участия в ежегодном празднике Playboy. На январь 2009 года в «подружки месяца» было выбрано 664 девушки.

Юбилейные девушки года Playboy 
 60-я годовщина (январь 2014): Роос ван Монтфорт
 55-я годовщина (январь 2009): Даша Астафьева
 50-я годовщина (январь 2004): Коллин Шеннон
 45-я годовщина (январь 1999): Джейми Бергман
 40-я годовщина (январь 1994): Анна-Мари Годдард
 35-я годовщина (январь 1989): Фавна Макларен
 30-я годовщина (январь 1984): Пенни Бейкер
 25-я годовщина (январь 1979): Кэнди Лавинг
 20-я годовщина (январь 1974): Нэнси Кэмерон
 15-я годовщина (январь 1969): Лесли Бьянчини
 10-я годовщина (январь 1963): Донна Мишель
 5-я годовщина (январь 1958): Джойс Ниццари

См. также 
 Список подружек года Playboy
 Список подружек месяца Playboy

Ссылки 
 Playmate Directory 
 Playmate. Лучшие модели Playboy. Полная коллекция журнала за 50 лет, ISBN 978-5-17-049869-7, ISBN 978-5-271-19434-4, ISBN 3-8228-4824-7;
 Playboy. Звезды., ISBN 978-5-699-30849-1.

Playboy